Altenhofen ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Altenhofen (Asbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Asbach (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz 
 Altenhofen (Hilpoltstein), Ortsteil der Gemeinde Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Altenhofen (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

in Österreich:
 Altenhofen (Gemeinde Mank), Ortschaft in der Stadtgemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Altenhofen (Gemeinde Sarleinsbach), Ortsteil der Marktgemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Altenhofen (Gemeinde St. Leonhard am Forst), Ortschaft in der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Altenhofen (Gemeinde St. Valentin), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Stadtgemeinde Sankt Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

in Belgien:
 Altenhofen (frz. Viville), Ortsteil von Arel (Belgien)

Altenhofen ist der Familienname folgender Personen:
 Margarethe Altenhofen († 1646), Opfer der Hexenprozesse in Rhens

Siehe auch:
 Aldenhoven (Begriffsklärung)
 Schloss Altenhofen
 Altenhof 
 Altenhofer 
 Althof
 Althofer
 Althoff
 Althofen
 Alter Hof